Clinton Stephen Benedict, 26 september 1892 i Ottawa, död 12 november 1976 i Ottawa, var en kanadensisk professionell ishockeymålvakt.

Karriär

Ottawa Senators
Clint Benedict spelade för Ottawa Stewartons och Ottawa New Edinburghs i Ottawa City Hockey League samt Interprovincial Amateur Hockey Union åren 1909–1912 innan han debuterade för Ottawa Senators i National Hockey Association säsongen 1912–13.

1915 spelade Benedict i sin första Stanley Cup-final då Ottawa Senators tog sig an segraren från Pacific Coast Hockey Association Vancouver Millionaires. Senators och Benedict kunde inte stå emot Millionaires offensiv och västkustlaget vann komfortabelt i tre raka matcher med siffrorna 6-2, 8-3 och 12-3. Benedict lämnade finalserien med ett mindre smickrande genomsnitt på 8.67 insläppta mål per match.

Benedict vann sin första Stanley Cup med Ottawa Senators 1920 då Seattle Metropolitans besegrades i finalserien med 3-2 i matcher. Säsongen därefter försvarade Senators titeln då de fick revansch på Vancouver Millionaires för finalförlusten sex år tidigare genom att vinna den jämna finalserien med 3-2 i matcher. Lagen gjorde tolv mål var över fem matcher och Senators vann den femte och avgörande matchen med 2-1. 1923 vann Benedict ytterligare en Stanley Cup med Senators då Vancouver Maroons och Edmonton Eskimos besegrades i finalspelet.

Montreal Maroons
20 oktober 1924 sålde Ottawa Senators Clint Benedict och hans lagkamrat Harry Broadbent till Montreal Maroons. 1926 vann Benedict sin fjärde och sista Stanley Cup då Maroons besegrade Victoria Cougars från Western Hockey League i finalserien med 3-1 i matcher. Benedict höll nollan i alla tre vinstmatcherna.

Benedict spelade med Maroons fram till och med säsongen 1929–30. Därefter spelade han en säsong med Windsor Bulldogs i IHL innan han lade skridskorna på hyllan för gott.

1965 valdes Benedict in som medlem i Hockey Hall of Fame.

Statistik
OCHL = Ottawa City Hockey League, IPAHU = Interprovincial Amateur Hockey UnionM = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, MIN = Spelade minuter, IM = Insläppta mål, N = Hållna nollor, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match

Statistik från hockey-reference.com, hhof.com och justsportsstats.com

Externa länkar
Clint Benedict nhl.com

Referenser
Clint Benedict på JustSportsStats

Noter

Födda 1892
Avlidna 1976
Män
Kanadensiska ishockeymålvakter
Spelare i Ottawa Senators (original)
Spelare i Montreal Maroons
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Idrottare från Ottawa
Stanley Cup-mästare 1926
Stanley Cup-mästare 1923
Stanley Cup-mästare 1921
Stanley Cup-mästare 1920